Die 73. Rallye Großbritannien (Wales) war der 12. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2017. Sie dauerte vom 26. bis zum 29. Oktober 2017 und es wurden insgesamt 21 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Die letzte Wertungsprüfung und Powerstage der Rallye Großbritannien brachte die Entscheidung in der Fahrer-WM, sowie in der Herstellerwertung. Dabei triumphierte das M-Sport World Rally Team auf der ganzen Linie. Als Ott Tänak auf Rang sechs ins Ziel kam war klar, dass die Herstellerwertung gewonnen war. Dies schaffte M-Sport seit 2007, damals noch als Ford-Werksteam, nicht mehr. Sébastien Ogier kam auf Platz vier ins Ziel, dank der zwei Bonus-Punkte in der Powerstage reichte es bereits im zweitletzten Weltmeisterschaftslauf zum Fahrer-WM-Titel 2017. Als Elfyn Evans ins Ziel kam und seinen ersten Rallye-WM-Lauf gewann, war der Tag perfekt für das M-Sport-Team. Im Ziel hatte er über 37 Sekunden Vorsprung auf Thierry Neuville (Hyundai), der die Fahrer-WM-Entscheidung somit nicht auf die letzte Rallye 2017 in Australien herausschieben konnte.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 75 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Rallye Wales: https://www.walesrallygb.com/

Einzelnachweise 

Großbritannien
2017